Existuje více nositelů příjmení Neubert:
 Alois Neubert (1882–1951) - pražský nakladarel
 Eustach Neubert (1856–1907) – český inženýr a politik, poslanec zemského sněmu, náměstek starosty Prahy
 Jan Neubert (1952) – český fotograf, nakladatel a umělec
 Jiří Neubert (* 1933) – český politik KSČ, tajemník ÚRO a poslanec za normalizace
 Karel Neubert – více nositelů
 Klaus-Dieter Neubert – východoněmecký veslař, kormidelník
 Václav Neubert (1852–1936) – český knihkupec, tiskař a nakladatel

Související články 
 Najbrt